Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1931 je osmo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 13. in 15. februarjem 1931 v Oberhofu, Nemčija, v štirih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1931
1931 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Oberhof